Lambda - a décima primeira letra do alfabeto grego
Ou ainda:
Lambda Literary Award - premiação a obras publicadas sobre temática LGBT
Sonda lambda - dispositivo que envia um sinal elétrico à injeção eletrônica do automóvel indicando a presença de oxigénio nos gases de escape
Lambda (família de foguetes) - família de foguetes japoneses
λ - unidade de volume igual a um microlitro

Desambiguação